Zjazd w Stężycy 1575
 Zjazd w Stężycy 1606